Амантле Монтшо (род. 4 июля 1983, Маун, Нгамиланд, Ботсвана) — ботсванская легкоатлетка, специализируется в беге на 400 метров.

Биография 
Заниматься бегом начала в возрасте 12 лет, когда училась в школе города Маун.

Карьера 
В финале Олимпийских игр 2012 года заняла 4 место с результатом 49,75 с.

Результаты 
Лучшие результаты по годам

Все результаты лучше 50 с

Допинг 
Выступала на Играх Содружества 2014 года, где в беге на 400 метров заняла 4-е место. После забега она сделала кровь на допинг-контроль и в результате чего, в пробе А был обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин. 4 августа прошло повторное тестирование, взята проба Б, которая подтвердила наличие допинга. В марте 2015 года ботсванская легкоатлетическая федерация наложила на бегунью двухлетнюю дисквалификацию.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Ботсваны
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике